Викар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 64.47 км². Население 23410 человек (на 2010 год).

На территории муниципалитета находятся следующие населенные пункты (данные по населению за 2010 год):
 Баррио-де-Арчилья: 721 чел.
 Льянос-де-Викар: 1621 чел.
 Ла-Гангоса: 9419 чел.
 Пуэбла-де-Викар: 4854 чел.
 Лас-Кабаньюэлас: 4804 чел.
 Викар: 152 чел.
 Конго-Каналь: 1839 чел.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Vícar
 Vícar
 Vícar

Муниципалитеты Альмерии